Regina (bosanskohercegovački rock sastav)
 Regina (slovenska pjevačica)
 Regina (Saskatchewan, Kanada), grad u Kanadi